Amerikai Egyesült Államok
Coffeyville (Kansas)
Coffeyville (Missouri)

egyéb
Coffeeville (egyértelműsítő lap)